Tarvel ist der Familienname folgender Personen:

 Enn Tarvel (1932–2021), estnischer Historiker
 Peeter Tarvel (1894–1953), estnischer Historiker und Politiker

et:Tarvel